Arge är ett släkte av steklar som beskrevs av Franz Paula von Schrank 1802. Arge ingår i familjen borsthornsteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Borsthornsteklar
Arge